der Faule ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Chlodwig II. der Faule (634–657), Frankenkönig aus dem Geschlecht der Merowinger, siehe Chlodwig II.
 Mieszko der Faule (990–1034), König von Polen, siehe Mieszko II. Lambert
 Otto V. der Faule (1346–1379), Markgraf von Brandenburg und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches, siehe Otto V. (Bayern)
 Wenzel (von Luxemburg) der Faule (1361–1419), König von Böhmen und römisch-deutscher König, siehe Wenzel (HRR) 

Siehe auch:
 Der faule Heinz
 Der Faule und der Fleißige
 Faule